Sokolov může znamenat:

místopisný název
 Sokolov, město v Karlovarském kraji
 Okres Sokolov
 Senátní obvod č. 2 – Sokolov
 Sokolov (zámek)
 Sokolov (nádraží)

příjmení
 Sokolov – ruské příjmení
 Andrej Sokolov (* 1963), šachový velmistr ruského původu
 Arsenij Alexandrovič Sokolov (1910–1986), ruský teoretický fyzik
 Grigorij Sokolov (* 1950), ruský klavírní virtuos
 Jurij Sokolov (1961–1990), sovětský zápasník
 Maxim Sokolov (* 1972), ruský hokejový brankář
 Nachum Sokolov (1859–1936), sionistický vůdce, spisovatel, překladatel a novinář
 Oleg Sokolov (* 1956), ruský historik
 Saša Sokolov (* 1943), ruský spisovatel
 Sergej Leonidovič Sokolov (1911–2012), sovětský maršál, ministr obrany SSSR
 Valerian Sokolov (* 1946), sovětský boxer, zlatý medailista z OH 1968
 Vasilij Sokolov (1919–2017), ruský historik filosofie

jiný význam
 FK Baník Sokolov
 HC Baník Sokolov
 Městská knihovna Sokolov
 Okresní soud v Sokolově
 Seznam chráněných území v okrese Sokolov
 Seznam kulturních památek v okrese Sokolov
 Seznam památných stromů v okrese Sokolov
 Andrej Sokolov – opera L. K. Knippera nazvaná podle hlavního hrdiny románu M. A. Šolochova Osud člověka